Plaats in Indonesië
 Tanjung Pasir (Teluknaga), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Tanjung Pasir (Danau Teluk), een plaats in het bestuurlijke gebied Jambi in de provincie Jambi
 Tanjung Pasir (Kualuh Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Pasir (Pangkalan Susu), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Pasir (Tanah Jawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Simalungun in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Pasir (Tanah Merah), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Tanjung Pasir (Pemulutan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra